Van Rossum ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Dohrn-van Rossum (* 1947), deutscher Historiker
 Guido van Rossum (* 1956), niederländischer Softwareentwickler
 Hans van Rossum (J. C. van Rossum) (* 1949), niederländischer Orgel- und Cembalobauer
 Johannes van Rossum (1809–1873), niederländischer Bibliothekar und Kabinettssekretär
 Just van Rossum (* 1966), niederländischer Typograf und Softwareentwickler
 Maarten van Rossum (um 1478–1555), deutscher Feldherr
 Walter van Rossum (* 1954), deutscher Autor und Journalist
 Wilhelmus Marinus van Rossum (1854–1932), niederländischer Geistlicher und Kurienkardinal

Siehe auch:
 Rossum du Chattel
 Sam Van Rossom (* 1986), belgischer Basketballspieler
 Werft: Van Rossum in Dreumel (Niederlande)